Lüken ist der Familienname folgender Personen:

 Clara Lüken (1871–1946), deutsche Lehrerin und Politikerin (DVP)
 Dirk Lüken (1932–2020), deutscher Komponist, Organist, Kirchenmusiker und Schriftsteller
 Hermann Lüken-Klaßen (1924–1994), deutscher Politiker (Zentrum, CDU)
 Rolf Lüken (1938–2019), bremischer Polizeipräsident
 Werner Lüken (* 1939), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Lücken
 Lueken